Radio Monte Carlo steht für:

 Radio Monte Carlo, Hörfunksender in Monaco und Frankreich, siehe RMC (Hörfunksender)
 Radio Monte Carlo Swiss, Schweizer Radiosender
 Radio Monte Carlo (Russland), Hörfunksender in Russland
 Radio Monte Carlo, erste Sendeanlage von Trans World Radio